Volkwin von Schwalenberg ist der Name folgender Personen:
* Volkwin von Schwalenberg (um 1170 – nach 1243), Priester und Domherr in Paderborn
 Volkwin I. (Schwalenberg) († ca. 1110), Graf von Schwalenberg
 Volkwin II. (Schwalenberg)  (1125–1177/78), Graf von Schwalenberg
 Volkwin IV. (Schwalenberg) (um 1190 – vor 1255), Graf von Schwalenberg und von Waldeck
 Volkwin von Schwalenberg (um 1240/45–1293), Bischof von Minden, siehe Volkwin (Minden)